Sowchosnoje (russ. ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Republik Kabardino-Balkarien:
 Sowchosnoje (Kabardino-Balkarien)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Sowchosnoje (Kaliningrad, Bagrationowsk) (bis 1946 Rippen, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Sowchosnoje (Kaliningrad, Gurjewsk) (bis 1946 Karlshof, Ortsteil von Damerau, Kreis Königsberg Land/Samland, Ostpreußen)
 Sowchosnoje (Kaliningrad, Nesterow) (bis 1929 Mattischkehmen, 1929–1946 Ortsteil von Klein Trakehnen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Sowchosnoje (Kaliningrad, Prawdinsk) (bis 1946 Christinenfeld und Neuhof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Sowchosnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk) (bis 1938 Sterkeninken, 1938–1946 Starkenicken, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Sowchosnoje, (bis 1946 Groß Köwe, Kreis Wehlau, Ostpreußen) (nicht mehr existent)
 Sowchosnoje, (bis 1939 Groß Friedrichsberg, Kreis Königsberg, ab 1939 Stadt und Stadtkreis Königsberg) (nicht mehr existent)
 in der Oblast Sachalin:
 Sowchosnoje (Sachalin)